Als Weltmeisterschaft 1901 oder WM 1901 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1901 stattgefunden haben:

 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1901
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1901

Sportveranstaltung 1901
Weltmeisterschaften nach Jahr